Скаржинський — польське та українське прізвище.

Чоловіки 
 Скаржинський Віктор Петрович (1787–1861) — герой Франко-російської війни 1812 року, діяч сільського господарства, один з піонерів і пропаґандистів степового і полезахисного лісорозведення, син Петра Скаржинського.
 Скаржинський Віктор Вікторович (старший) (? — 1888) — почесний наглядач Бобринецького повітового училища, дійсний член Новоросійського товариства заохочення конезаводства, член Товариства сільського господарства південної Росії, син Віктора Скаржинського.
 Скаржинський Віктор Вікторович (молодший) (? — ?) — дійсний член Одеського товариства велосипедистів-любителів, суспільно-громадський діяч, син Віктора Скаржинського (старшого).
 Скаржинський Всеволод Ігорович (1917–1997) — професор, доктор геолого-мінералогічних наук.
 Скаржинський Григорій Вікторович (? — ?) — діяч сільського господарства, член Товариства сільського господарства південної Росії, син Віктора Скаржинського.
 Скаржинський Йосип Петрович (? — ?) — діяч сільського господарства, один з засновників «Новоросійського товариства заохочення конезаводства», землевласник Мигії, син Петра Скаржинського.
 Скаржинський Казімеж (1887–1962) — генеральний секретар Польського Червоного Хреста в період Другої світової війни, автор першого рапорта про катинський злочин.
 Скаржинський Костянтин Вікторович (? — ?) — діяч сільського господарства, член Товариства сільського господарства південної Росії, син Віктора Скаржинського.
 Скаржинський Ксаверш Алоізшовш (1819–1875) — київський архітектор.
 Скаржинський Михайло Казимирович (? — 1753) — польський шляхтич на російській військовій службі, засновник українського козацького роду Скаржинських, сотник Лубенського полку.
 Скаржинський Петро Вікторович (?-?) — син Віктора Петровича Скаржинського.
 Скаржинський Петро Васильович (1881–1956) — дійсний статський радник, останній Волинський губернатор.
 Скаржинський Петро Михайлович (1741–1805) — засновник херсонської лінії роду Скаржинських, син литовського шляхтича Михайла (Олександра) Скаржинського, батько Віктора Скаржинського.

Жінки 
 Скаржинська Катерина Миколаївна (1853–1932) — поміщиця, меценатка, фундаторка першого загальнодоступного приватного краєзнавчого музею Лівобережної України.

Див. також 
 Скаржинські

Посилання 
 Дорошенко О. М. БІОГРАФІЧНИЙ НАРИС РОДИНИ СКАРЖИНСЬКИХ

Українські прізвища